La gara di slopestyle maschile ai campionati del mondo di snowboard 2013 si è svolta a Stoneham il 17 e il 18 gennaio 2013, con la partecipazione di 84 atleti da 26 nazioni.

Risultati

Qualificazione
Gli atleti sono stati divisi in 4 gruppi. I primi 5 classificati di ogni gruppo si sono qualificati per la finale.

Finale
Gli atleti compiono due run; per la classifica vale il punteggio migliore.

Campionati mondiali di snowboard 2013